Gazza ima više značenja:
 Gazza, Bergamo
 Gazza, Piacenza